Carl Neumann kan syfta på bland andra:

* Carl Neumann (1833–1891), dansk marinmålare
 Carl Neumann (1860–1934), tysk konsthistoriker
 Carl Friedrich Neumann (1793–1870), tysk orientalist
 Carl Gottfried Neumann (1832–1925), tysk matematiker